El término contemporáneo (también, contemporánea y contemporáneos) hace referencia, en esta enciclopedia:
Contemporáneo alude a aquel o aquello que existe en el mismo tiempo que otra cosa u otro individuo. También puede referirse a lo que está vinculado a la época vigente. Por ejemplo: “William Shakespeare y Miguel de Cervantes fueron contemporáneos”, “Creo que este artista es el mejor pintor contemporáneo”, “Me hubiese encantado ser contemporáneo de Aristóteles”.

Dos elementos contemporáneos, por lo tanto, tienen existencia en el mismo periodo temporal que se toma como referencia. Hay, por lo tanto, una simultaneidad cronológica entre ambos.

Definición
En términos generales:
 a la Edad Contemporánea,

Artes e historia del arte
 al arte contemporáneo, especialmente las artes visuales;

Más específicamente:
 a Los Contemporáneos, un grupo de intelectuales mexicanos de la primera mitad del siglo XX, y
 a Contemporáneos, una revista en torno a la cual surgió ese grupo de intelectuales.
 a la danza contemporánea;
 a la escultura contemporánea;
 a la música académica contemporánea, desde 1975 hasta la actualidad;
 a la pintura contemporánea;

Lingüística y filosofía
 a la filosofía contemporánea;
 al latín contemporáneo;

Enlaces externos